PMB est un sigle qui signifie :
 PMB, un système intégré de gestion de bibliothèque ;
 Pietermaritzburg, une ville d'Afrique du Sud ;
 Plan Multilingue de Base, pour le codage de certains caractères dans le standard Unicode et la norme  ;
 Point mort bas, l'endroit où un piston arrive en bas de sa course avant de remonter ;
 Print Measurement Bureau, un organisme canadien de mesure de lectorat ;
 Produit mondial brut, un indicateur économique ;
 para-méthoxybenzyl, groupement fonctionnel en chimie organique.